Niemcy:
 Groitzsch – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk
 Groitzsch – dzielnica gminy Jesewitz, w powiecie Nordsachsen, w kraju związkowym Saksonia
 Groitzsch – dzielnica gminy Triebischtal, w powiecie Miśnia, w kraju związkowym Saksonia